Епархия Махаги-Ниоки () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Махаги, Демократическая Республика Конго. Епархия Махаги-Ниоки входит в митрополию Кисангани.

История 
2 июля 1962 года Святой Престол учредил епархию Махаги, выделив её из епархии Бунии.

Ординарии епархии 
 епископ Thomas Kuba Thowa (1962 — 1979);
 епископ Alphonse-Marie Runiga Musanganya (1980 — 2001);
 епископ Marcel Utembi Tapa (2001 — 2008);
 епископ Sosthène Ayikuli Udjuwa (2010 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quod Venerabiles, AAS 55 (1963), стр. 705

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго